

Cinema
 Dixie – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 Dixie – cortometraggio del 1921 della Educational Films Corporation of America
 Dixie – cortometraggio del 1924 diretto da Webster Campbell
 Dixie – cortometraggio d'animazione del 1925 diretto da Dave Fleischer
 Dixie – cortometraggio d'animazione del 1929 diretto da Dave Fleischer
 Dixie – film del 1943 diretto da A. Edward Sutherland

Geografia
 Dixie – comunità non incorporata della California
 Dixie – comunità non incorporata della contea di Brooks (Georgia)
 Dixie – comunità non incorporata della Contea di Newton (Georgia)
 Dixie – comunità non incorporata della Contea di Henderson (Kentucky)
 Dixie – comunità non incorporata della Contea di Whitley (Kentucky)
 Dixie – ex comunità non incorporata della Contea di Baker (Oregon)
 Dixie – comunità non incorporata della Contea di Washington (Oregon)
 Dixie – census-designated place della Contea di Walla Walla, Stato di Washington
 Dixie – comunità non incorporata della Contea di Harrison (Virginia Occidentale)
 Dixie – census-designated place della Contea di Nicholas (Virginia Occidentale)
 Contea di Dixie – contea della Florida

Musica
 The Dixie Dregs –  gruppo musicale
 Dixie – canzone popolare americana
 Dixie – album degli Avail del 1994
Dixie's Land (o Dixie - I Wish I Was in Dixie) – canzone popolare statunitense

Società e cultura 

 Dixie – termine con cui è soprannominato il territorio degli ex Stati Confederati d'America.
 Dixie Mafia – organizzazione criminale degli Stati Uniti del sud

Televisione
 Dixie – personaggio dei cartoni animati Hanna-Barbera
 Dixie – personaggio della serie televisiva Pee-wee's Playhouse

Altro 

 Dixie – nome proprio di persona inglese femminile
 Dixie – gioco di carte

Pagine correlate 

 Dixieland